The Treatment steht für:
 The Treatment (1984), britischer Fernsehfilm von Christopher Menaul (1984)
 The Treatment (2006), US-amerikanische Filmkomödie von Oren Rudavsky (2006)
 The Treatment (Band), britische Rockband (gegründet 2008)
 The Treatment, deutscher Titel Die Behandlung, Roman von Mo Hayder (2001)

Siehe auch:
 Treatment, Begriffsklärung